Deux-Montagnes, ville de la couronne nord de Montréal ;
 Deux-Montagnes, municipalité régionale de comté de la région des Laurentides ;
 le comté de Deux-Montagnes, ancien comté municipal du Québec ;
 Deux-Montagnes, ancien district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada, ayant existé de 1841 à 1867 ;
 Deux-Montagnes, un ancien district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada ;
 Deux-Montagnes, circonscription électorale provinciale de la région des Laurentides ;
 Deux-Montagnes, ancienne circonscription électorale fédérale de la région des Laurentides ;
 Deux-Montagnes, gare de la ligne du train de banlieue du même nom ;
 Ligne de Montréal/Deux-Montagnes, ligne de train de banlieue de l'Agence métropolitaine de transport ;
 Lac des Deux Montagnes, étendue d'eau située au nord-ouest de l'île de Montréal.

Voir aussi 
 Drève des Deux Montagnes en Belgique.